Комала има више значења:

 Општина Комала (Колима), општина у савезној држави Колима у Мексику
 Комала (Комала, Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Комала (Уазалинго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Комала (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Комала (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Комала (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Комала (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Комала (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику